Иван Пашков:
 
 Пашков, Иван Захарович (1897—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.